Сайерс:

 Сайерс, Медж (1881—1917) — английская фигуристка-одиночница и парница; супруга Э. Сайерса.
 Сайерс, Эдгар (1863—1946) — фигурист и тренер из Великобритании; выступал в парном и одиночном катание; супруг М. Сайерс.